|-
|(118001)||1147 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,156|| align=right|5,87|| align=right|4,123||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118002)||1172 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,755|| align=right|0,114|| align=right|5,26|| align=right|4,572||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118003)||1190 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,175|| align=right|1,99|| align=right|3,609||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118004)||1192 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,029|| align=right|2,74|| align=right|4,368||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118005)||1214 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,231|| align=right|0,147|| align=right|4,78|| align=right|5,807||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118006)||1252 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,112|| align=right|2,11|| align=right|4,194||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118007)||1256 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,371|| align=right|0,109|| align=right|5,23|| align=right|3,649||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118008)||1257 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,191|| align=right|11,75|| align=right|4,263||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118009)||1271 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,420|| align=right|0,196|| align=right|0,47|| align=right|3,764||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118010)||1272 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,210|| align=right|7,68|| align=right|3,794||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118011)||1289 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,168|| align=right|1,88|| align=right|3,827||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118012)||1313 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,634|| align=right|0,179|| align=right|9,49|| align=right|4,273||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118013)||1338 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,776|| align=right|0,121|| align=right|7,37|| align=right|4,625||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118014)||1342 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,329|| align=right|0,187|| align=right|6,95|| align=right|3,553||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118015)||1430 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,168|| align=right|0,152|| align=right|0,76|| align=right|5,638||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118016)||1437 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,223|| align=right|0,038|| align=right|7,45|| align=right|5,786||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118017)||1448 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,062|| align=right|2,63|| align=right|4,847||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118018)||1496 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,064|| align=right|0,150|| align=right|1,82|| align=right|5,361||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118019)||1504 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,853|| align=right|0,064|| align=right|1,30|| align=right|4,817||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118020)||1602 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,141|| align=right|0,141|| align=right|4,75|| align=right|5,566||MBA||24. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118021)||2035 T-2|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,069|| align=right|1,70|| align=right|3,311||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118022)||2055 T-2|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,172|| align=right|14,33|| align=right|4,693||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118023)||2103 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,181|| align=right|5,73|| align=right|3,390||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118024)||2110 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,038|| align=right|0,148|| align=right|8,79|| align=right|5,295||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118025)||2121 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,202|| align=right|0,203|| align=right|4,80|| align=right|3,268||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118026)||2151 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,059|| align=right|0,342|| align=right|3,91|| align=right|5,349||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118027)||2161 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,151|| align=right|0,164|| align=right|9,44|| align=right|5,592||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118028)||2283 T-2|| align=right|17,3|| align=right|2,260|| align=right|0,175|| align=right|0,26|| align=right|3,397||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118029)||2295 T-2|| align=right|17,4|| align=right|2,243|| align=right|0,209|| align=right|1,79|| align=right|3,359||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118030)||2325 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,085|| align=right|4,98|| align=right|4,105||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118031)||2330 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,071|| align=right|4,52|| align=right|4,012||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118032)||2410 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,206|| align=right|2,60|| align=right|3,558||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118033)||2904 T-2|| align=right|15,7|| align=right|3,042|| align=right|0,229|| align=right|1,56|| align=right|5,306||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118034)||3015 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,134|| align=right|0,101|| align=right|10,89|| align=right|5,547||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118035)||3031 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,167|| align=right|2,95|| align=right|4,406||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118036)||3038 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,215|| align=right|0,066|| align=right|9,72|| align=right|5,764||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118037)||3041 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,241|| align=right|0,090|| align=right|16,79|| align=right|5,834||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118038)||3051 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,432|| align=right|0,189|| align=right|5,36|| align=right|3,793||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118039)||3075 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,433|| align=right|0,206|| align=right|1,71|| align=right|3,794||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118040)||3104 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,888|| align=right|0,087|| align=right|2,34|| align=right|4,907||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118041)||3179 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,333|| align=right|0,157|| align=right|1,31|| align=right|3,562||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118042)||3204 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,085|| align=right|0,182|| align=right|6,48|| align=right|5,417||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118043)||3220 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,388|| align=right|0,130|| align=right|2,26|| align=right|3,690||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118044)||3224 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,908|| align=right|0,127|| align=right|2,86|| align=right|4,959||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118045)||3258 T-2|| align=right|13,7|| align=right|3,211|| align=right|0,120|| align=right|17,36|| align=right|5,752||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118046)||3259 T-2|| align=right|15,4|| align=right|3,117|| align=right|0,186|| align=right|3,79|| align=right|5,503||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118047)||3306 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,165|| align=right|0,127|| align=right|4,43|| align=right|3,184||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118048)||3311 T-2|| align=right|17,0|| align=right|2,333|| align=right|0,238|| align=right|2,49|| align=right|3,564||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118049)||4066 T-2|| align=right|17,5|| align=right|2,167|| align=right|0,157|| align=right|1,54|| align=right|3,188||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118050)||4073 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,080|| align=right|10,10|| align=right|5,705||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118051)||4102 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,453|| align=right|0,071|| align=right|6,80|| align=right|3,841||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118052)||4105 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,056|| align=right|0,322|| align=right|5,69|| align=right|5,341||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118053)||4106 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,106|| align=right|2,55|| align=right|5,308||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118054)||4123 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,415|| align=right|0,138|| align=right|7,51|| align=right|3,752||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118055)||4124 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,037|| align=right|0,056|| align=right|2,91|| align=right|5,291||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118056)||4126 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,132|| align=right|2,73|| align=right|3,760||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118057)||4163 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,116|| align=right|11,41|| align=right|5,428||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118058)||4175 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,236|| align=right|0,190|| align=right|8,55|| align=right|3,343||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118059)||4206 T-2|| align=right|14,5|| align=right|3,044|| align=right|0,147|| align=right|9,39|| align=right|5,309||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118060)||4213 T-2|| align=right|16,5|| align=right|2,380|| align=right|0,175|| align=right|1,88|| align=right|3,671||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118061)||4249 T-2|| align=right|15,9|| align=right|2,267|| align=right|0,133|| align=right|8,54|| align=right|3,413||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118062)||4256 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,077|| align=right|0,098|| align=right|10,06|| align=right|5,396||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118063)||4259 T-2|| align=right|16,8|| align=right|2,341|| align=right|0,244|| align=right|1,68|| align=right|3,581||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118064)||4292 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,683|| align=right|0,063|| align=right|2,92|| align=right|4,395||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118065)||4302 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,435|| align=right|0,170|| align=right|2,52|| align=right|3,798||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118066)||4317 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,233|| align=right|3,07|| align=right|3,629||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118067)||4648 T-2|| align=right|16,2|| align=right|2,678|| align=right|0,136|| align=right|5,18|| align=right|4,382||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118068)||5011 T-2|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,189|| align=right|12,83|| align=right|4,112||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118069)||5022 T-2|| align=right|16,6|| align=right|2,332|| align=right|0,251|| align=right|8,28|| align=right|3,560||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118070)||5060 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,136|| align=right|5,57|| align=right|3,553||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118071)||5062 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,525|| align=right|0,262|| align=right|6,74|| align=right|4,013||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118072)||5076 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,130|| align=right|15,18|| align=right|4,180||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118073)||5077 T-2|| align=right|16,3|| align=right|2,429|| align=right|0,120|| align=right|5,54|| align=right|3,784||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118074)||5078 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,771|| align=right|0,148|| align=right|8,87|| align=right|4,611||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118075)||5082 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,203|| align=right|0,120|| align=right|13,59|| align=right|5,733||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118076)||5100 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,076|| align=right|9,70|| align=right|5,393||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118077)||5165 T-2|| align=right|15,5|| align=right|3,098|| align=right|0,128|| align=right|8,85|| align=right|5,451||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118078)||5174 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,642|| align=right|0,159|| align=right|15,56|| align=right|4,294||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118079)||5189 T-2|| align=right|15,3|| align=right|3,081|| align=right|0,140|| align=right|7,23|| align=right|5,407||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118080)||5197 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,047|| align=right|0,115|| align=right|8,70|| align=right|5,318||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118081)||5206 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,237|| align=right|0,124|| align=right|16,30|| align=right|5,823||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118082)||5207 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,451|| align=right|0,128|| align=right|5,55|| align=right|3,837||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118083)||5215 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,095|| align=right|0,109|| align=right|7,90|| align=right|5,443||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118084)||5340 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,038|| align=right|0,104|| align=right|8,58|| align=right|5,295||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118085)||1019 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,209|| align=right|0,196|| align=right|9,02|| align=right|5,748||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118086)||1037 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,139|| align=right|5,60|| align=right|3,645||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118087)||1043 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,194|| align=right|0,066|| align=right|8,44|| align=right|5,706||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118088)||1090 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,611|| align=right|0,164|| align=right|13,07|| align=right|4,218||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118089)||1093 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,151|| align=right|6,84|| align=right|4,115||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118090)||1105 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,164|| align=right|13,45|| align=right|4,171||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118091)||1124 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,088|| align=right|4,88|| align=right|3,536||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118092)||1150 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,218|| align=right|0,121|| align=right|7,66|| align=right|3,302||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118093)||1163 T-3|| align=right|13,8|| align=right|3,206|| align=right|0,184|| align=right|16,84|| align=right|5,740||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118094)||1852 T-3|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,082|| align=right|22,26|| align=right|5,687||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118095)||2007 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,577|| align=right|0,318|| align=right|5,22|| align=right|4,135||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118096)||2125 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,399|| align=right|0,136|| align=right|6,24|| align=right|3,716||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118097)||2148 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,941|| align=right|0,098|| align=right|3,82|| align=right|5,044||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118098)||2171 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,529|| align=right|0,263|| align=right|6,82|| align=right|4,022||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118099)||2210 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,234|| align=right|0,043|| align=right|3,58|| align=right|3,338||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118100)||2224 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,535|| align=right|0,016|| align=right|3,72|| align=right|4,035||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118101)||2228 T-3|| align=right|16,3|| align=right|2,322|| align=right|0,086|| align=right|6,57|| align=right|3,537||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118102)||2254 T-3|| align=right|16,1|| align=right|1,924|| align=right|0,064|| align=right|21,73|| align=right|2,669||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118103)||2279 T-3|| align=right|15,0|| align=right|3,044|| align=right|0,080|| align=right|8,82|| align=right|5,310||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118104)||2294 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,151|| align=right|2,96|| align=right|4,202||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118105)||2309 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,744|| align=right|0,132|| align=right|13,06|| align=right|4,546||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118106)||2343 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,942|| align=right|0,106|| align=right|1,27|| align=right|5,046||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118107)||2361 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,586|| align=right|0,212|| align=right|12,22|| align=right|4,158||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118108)||2398 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,311|| align=right|4,86|| align=right|3,778||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118109)||2445 T-3|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,133|| align=right|16,83|| align=right|5,620||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118110)||2493 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,407|| align=right|0,117|| align=right|6,89|| align=right|3,734||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118111)||2633 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,530|| align=right|0,068|| align=right|8,55|| align=right|4,024||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118112)||2665 T-3|| align=right|17,2|| align=right|2,219|| align=right|0,259|| align=right|1,26|| align=right|3,305||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118113)||3091 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,080|| align=right|7,24|| align=right|3,670||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118114)||3117 T-3|| align=right|17,2|| align=right|2,383|| align=right|0,173|| align=right|1,22|| align=right|3,678||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118115)||3118 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,556|| align=right|0,126|| align=right|3,50|| align=right|4,087||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118116)||3161 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,162|| align=right|1,98|| align=right|3,800||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118117)||3168 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,300|| align=right|0,218|| align=right|4,58|| align=right|3,487||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118118)||3169 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,538|| align=right|0,209|| align=right|1,13|| align=right|4,043||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118119)||3177 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,785|| align=right|0,224|| align=right|7,92|| align=right|4,646||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118120)||3181 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,260|| align=right|13,48|| align=right|5,589||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118121)||3211 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,663|| align=right|0,120|| align=right|3,71|| align=right|4,344||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118122)||3228 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|3,79|| align=right|4,171||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118123)||3238 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,629|| align=right|0,051|| align=right|15,08|| align=right|4,262||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118124)||3253 T-3|| align=right|17,0|| align=right|2,444|| align=right|0,114|| align=right|0,91|| align=right|3,820||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118125)||3278 T-3|| align=right|15,2|| align=right|3,033|| align=right|0,084|| align=right|4,13|| align=right|5,281||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118126)||3344 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,633|| align=right|0,137|| align=right|3,70|| align=right|4,272||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118127)||3399 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,298|| align=right|0,074|| align=right|5,64|| align=right|3,483||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118128)||3457 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,409|| align=right|0,228|| align=right|1,95|| align=right|3,738||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118129)||3459 T-3|| align=right|16,8|| align=right|2,240|| align=right|0,198|| align=right|1,89|| align=right|3,351||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118130)||3469 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,761|| align=right|0,136|| align=right|9,33|| align=right|4,588||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118131)||3501 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,436|| align=right|0,224|| align=right|2,50|| align=right|3,802||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118132)||3505 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,406|| align=right|0,216|| align=right|2,34|| align=right|3,730||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118133)||3523 T-3|| align=right|15,5|| align=right|3,195|| align=right|0,184|| align=right|0,27|| align=right|5,710||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118134)||3533 T-3|| align=right|16,7|| align=right|2,420|| align=right|0,181|| align=right|0,67|| align=right|3,764||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118135)||3559 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,376|| align=right|0,165|| align=right|0,89|| align=right|3,663||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118136)||3756 T-3|| align=right|16,6|| align=right|2,598|| align=right|0,088|| align=right|3,21|| align=right|4,187||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118137)||3813 T-3|| align=right|17,1|| align=right|2,535|| align=right|0,157|| align=right|1,65|| align=right|4,036||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118138)||4036 T-3|| align=right|15,1|| align=right|3,177|| align=right|0,147|| align=right|6,15|| align=right|5,663||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118139)||4041 T-3|| align=right|15,7|| align=right|3,174|| align=right|0,211|| align=right|8,61|| align=right|5,655||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118140)||4042 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,137|| align=right|4,64|| align=right|4,284||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118141)||4048 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,227|| align=right|5,08|| align=right|4,325||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118142)||4117 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,784|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|4,645||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118143)||4124 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,944|| align=right|0,094|| align=right|3,31|| align=right|5,051||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118144)||4136 T-3|| align=right|17,3|| align=right|2,341|| align=right|0,253|| align=right|3,70|| align=right|3,581||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118145)||4142 T-3|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,119|| align=right|7,27|| align=right|3,865||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118146)||4161 T-3|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,196|| align=right|5,29|| align=right|3,750||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118147)||4183 T-3|| align=right|16,9|| align=right|2,312|| align=right|0,198|| align=right|11,20|| align=right|3,514||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118148)||4204 T-3|| align=right|16,4|| align=right|2,523|| align=right|0,346|| align=right|7,58|| align=right|4,007||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118149)||4298 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|16,45|| align=right|4,289||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118150)||4325 T-3|| align=right|16,2|| align=right|2,449|| align=right|0,210|| align=right|5,38|| align=right|3,832||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118151)||4391 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,285|| align=right|5,10|| align=right|3,514||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118152)||5076 T-3|| align=right|14,4|| align=right|3,061|| align=right|0,064|| align=right|10,87|| align=right|5,355||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118153)||5083 T-3|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,086|| align=right|7,42|| align=right|3,388||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118154)||5110 T-3|| align=right|14,2|| align=right|3,147|| align=right|0,016|| align=right|15,89|| align=right|5,582||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118155)||5141 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,811|| align=right|0,158|| align=right|9,93|| align=right|4,711||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118156)||5146 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,616|| align=right|0,092|| align=right|22,33|| align=right|4,230||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118157)||5157 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,660|| align=right|0,092|| align=right|12,34|| align=right|4,338||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118158)||5161 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,977|| align=right|0,139|| align=right|10,84|| align=right|5,136||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118159)||5162 T-3|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,131|| align=right|16,66|| align=right|3,833||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118160)||5646 T-3|| align=right|15,8|| align=right|2,809|| align=right|0,120|| align=right|7,09|| align=right|4,707||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118161)||5710 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,661|| align=right|0,033|| align=right|14,50|| align=right|4,341||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(118162)||1951 SX|| align=right|16,0|| align=right|1,875|| align=right|0,254|| align=right|39,12|| align=right|2,567||MBA||29. září 1951||Palomar||A. G. Wilson
|-
|(118163)||1979 MJ8|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,280|| align=right|4,07|| align=right|4,224||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(118164)||1981 DC3|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,093|| align=right|5,30|| align=right|3,753||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118165)||1981 EH2|| align=right|15,0|| align=right|3,041|| align=right|0,130|| align=right|10,07|| align=right|5,303||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118166)||1981 EG22|| align=right|16,1|| align=right|2,433|| align=right|0,198|| align=right|9,89|| align=right|3,795||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118167)||1981 EJ30|| align=right|17,4|| align=right|2,021|| align=right|0,297|| align=right|4,56|| align=right|2,873||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118168)||1981 EQ37|| align=right|15,5|| align=right|2,661|| align=right|0,069|| align=right|3,39|| align=right|4,341||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118169)||1981 EL40|| align=right|16,6|| align=right|2,692|| align=right|0,111|| align=right|4,64|| align=right|4,416||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118170)||1981 EV40|| align=right|14,8|| align=right|2,660|| align=right|0,131|| align=right|14,50|| align=right|4,338||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(118171)||1988 DT1|| align=right|15,1|| align=right|2,810|| align=right|0,192|| align=right|7,18|| align=right|4,709||MBA||16. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118172)||1989 GU6|| align=right|15,7|| align=right|2,723|| align=right|0,362|| align=right|14,83|| align=right|4,493||MBA||5. dubna 1989||La Silla||M. Geffert
|-
|(118173)||1991 GZ10|| align=right|14,8|| align=right|3,179|| align=right|0,202|| align=right|12,24|| align=right|5,669||MBA||11. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(118174)||1991 RO24|| align=right|16,7|| align=right|2,319|| align=right|0,307|| align=right|9,57|| align=right|3,531||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(118175)||1991 TL16|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,151|| align=right|7,19|| align=right|3,484||MBA||6. října 1991||Palomar||A. Lowe
|-
|(118176)||1992 BK3|| align=right|15,9|| align=right|2,395|| align=right|0,095|| align=right|10,00|| align=right|3,705||MBA||26. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118177)||1992 EZ13|| align=right|14,3|| align=right|3,983|| align=right|0,100|| align=right|8,75|| align=right|7,948||HLD||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(118178)||1992 SJ26|| align=right|14,7|| align=right|2,590|| align=right|0,240|| align=right|9,10|| align=right|4,167||MBA||23. září 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(118179)||1993 FC6|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,112|| align=right|6,65|| align=right|3,525||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118180)||1993 FF6|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,050|| align=right|4,95|| align=right|3,500||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118181)||1993 FD7|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,051|| align=right|3,07|| align=right|4,506||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118182)||1993 FH18|| align=right|15,7|| align=right|2,323|| align=right|0,098|| align=right|4,23|| align=right|3,541||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118183)||1993 FQ22|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,155|| align=right|1,59|| align=right|3,665||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118184)||1993 FX22|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,178|| align=right|1,44|| align=right|3,571||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118185)||1993 FF29|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,130|| align=right|5,28|| align=right|3,455||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(118186)||1993 XC|| align=right|14,9|| align=right|3,432|| align=right|0,083|| align=right|5,53|| align=right|6,358||MBA||4. prosince 1993||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(118187)||1993 YC1|| align=right|16,3|| align=right|2,548|| align=right|0,252|| align=right|8,36|| align=right|4,066||MBA||16. prosince 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118188)||1994 GO5|| align=right|16,2|| align=right|2,850|| align=right|0,232|| align=right|1,99|| align=right|4,811||MBA||6. dubna 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118189)||1994 PB12|| align=right|17,0|| align=right|2,344|| align=right|0,221|| align=right|1,65|| align=right|3,588||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118190)||1994 PT12|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,168|| align=right|1,96|| align=right|3,555||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118191)||1994 PE14|| align=right|16,1|| align=right|2,411|| align=right|0,107|| align=right|5,28|| align=right|3,743||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118192)||1994 RA14|| align=right|15,2|| align=right|3,114|| align=right|0,092|| align=right|10,85|| align=right|5,495||MBA||12. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118193)||1994 RG25|| align=right|15,2|| align=right|3,089|| align=right|0,188|| align=right|11,57|| align=right|5,429||MBA||12. září 1994||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118194)||1994 SG|| align=right|16,3|| align=right|2,393|| align=right|0,165|| align=right|5,04|| align=right|3,702||MBA||30. září 1994||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(118195)||1994 SP7|| align=right|15,2|| align=right|3,076|| align=right|0,091|| align=right|1,24|| align=right|5,394||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118196)||1994 TK8|| align=right|16,8|| align=right|2,373|| align=right|0,148|| align=right|1,79|| align=right|3,656||MBA||6. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118197)||1994 UU6|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,282|| align=right|4,06|| align=right|3,537||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118198)||1994 UA10|| align=right|16,4|| align=right|2,409|| align=right|0,176|| align=right|2,91|| align=right|3,738||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118199)||1995 CY5|| align=right|16,4|| align=right|2,466|| align=right|0,161|| align=right|1,44|| align=right|3,873||MBA||1. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118200)||1995 CA8|| align=right|16,1|| align=right|1,969|| align=right|0,149|| align=right|16,36|| align=right|2,763||MBA||2. února 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118201)||1995 FQ19|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,177|| align=right|10,81|| align=right|4,174||MBA||29. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118202)||1995 HQ3|| align=right|16,2|| align=right|2,581|| align=right|0,070|| align=right|3,28|| align=right|4,146||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118203)||1995 HL4|| align=right|16,0|| align=right|2,667|| align=right|0,213|| align=right|3,04|| align=right|4,354||MBA||26. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118204)||1995 MS1|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,060|| align=right|21,39|| align=right|4,262||MBA||23. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118205)||1995 MK7|| align=right|15,2|| align=right|2,629|| align=right|0,185|| align=right|12,90|| align=right|4,262||MBA||25. června 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118206)||1995 OB6|| align=right|16,5|| align=right|2,800|| align=right|0,106|| align=right|3,01|| align=right|4,684||MBA||22. července 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118207)||1995 SJ10|| align=right|17,4|| align=right|2,199|| align=right|0,071|| align=right|0,74|| align=right|3,261||MBA||17. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118208)||1995 TH10|| align=right|15,5|| align=right|2,867|| align=right|0,073|| align=right|1,03|| align=right|4,854||MBA||2. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118209)||1995 UH20|| align=right|16,5|| align=right|2,886|| align=right|0,058|| align=right|0,94|| align=right|4,902||MBA||19. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118210)||1995 UG56|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,062|| align=right|2,11|| align=right|3,325||MBA||23. října 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118211)||1995 VE18|| align=right|16,8|| align=right|2,281|| align=right|0,158|| align=right|3,50|| align=right|3,443||MBA||15. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118212)||1995 XM4|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,070|| align=right|5,31|| align=right|4,599||MBA||14. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118213)||1995 YO18|| align=right|15,5|| align=right|3,003|| align=right|0,131|| align=right|3,92|| align=right|5,204||MBA||22. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118214) Agnesediboemia||1996 AG1|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,196|| align=right|6,55|| align=right|5,504||MBA||12. ledna 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(118215)||1996 BN1|| align=right|15,4|| align=right|2,817|| align=right|0,048|| align=right|3,96|| align=right|4,728||MBA||24. ledna 1996||Cloudcroft||W. Offutt
|-
|(118216)||1996 DU1|| align=right|17,2|| align=right|2,360|| align=right|0,165|| align=right|3,87|| align=right|3,626||MBA||22. února 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(118217)||1996 EO7|| align=right|17,8|| align=right|2,328|| align=right|0,178|| align=right|2,32|| align=right|3,552||MBA||11. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118218)||1996 GM17|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,126|| align=right|4,83|| align=right|3,821||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118219)||1996 HT20|| align=right|16,0|| align=right|2,411|| align=right|0,085|| align=right|1,19|| align=right|3,744||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118220)||1996 HA21|| align=right|17,1|| align=right|2,442|| align=right|0,143|| align=right|2,24|| align=right|3,816||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118221)||1996 HQ21|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,183|| align=right|11,37|| align=right|3,871||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118222)||1996 RR11|| align=right|15,7|| align=right|2,641|| align=right|0,038|| align=right|3,30|| align=right|4,291||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118223)||1996 SO4|| align=right|14,4|| align=right|2,775|| align=right|0,187|| align=right|35,68|| align=right|4,623||MBA||21. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118224)||1996 TT1|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,096|| align=right|5,25|| align=right|4,042||MBA||3. října 1996||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118225)||1996 TP18|| align=right|15,9|| align=right|2,872|| align=right|0,072|| align=right|2,03|| align=right|4,867||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118226)||1996 TA30|| align=right|15,7|| align=right|2,735|| align=right|0,168|| align=right|9,46|| align=right|4,521||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118227)||1996 TR39|| align=right|14,4|| align=right|2,654|| align=right|0,106|| align=right|22,02|| align=right|4,324||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118228)||1996 TQ66|| align=right|7,1|| align=right|39,26|| align=right|0,119|| align=right|14,70|| align=right|246||PLT||8. října 1996||Mauna Kea||J. Chen; D. C. Jewitt; C. A. Trujillo; J. X. Luu
|-
|(118229)||1996 VE23|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,083|| align=right|8,24|| align=right|4,597||MBA||10. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118230)||1996 WY2|| align=right|15,5|| align=right|2,712|| align=right|0,280|| align=right|11,12|| align=right|4,466||MBA||30. listopadu 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(118231)||1996 XQ18|| align=right|15,1|| align=right|2,711|| align=right|0,293|| align=right|15,53|| align=right|4,464||MBA||8. prosince 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|(118232)||1997 AY6|| align=right|15,1|| align=right|2,799|| align=right|0,212|| align=right|6,73|| align=right|4,681||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(118233)||1997 BX6|| align=right|15,7|| align=right|2,142|| align=right|0,031|| align=right|2,97|| align=right|3,135||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(118234)||1997 BO7|| align=right|15,6|| align=right|3,031|| align=right|0,201|| align=right|4,06|| align=right|5,277||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118235)||1997 ES7|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,120|| align=right|4,83|| align=right|3,324||MBA||7. března 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(118236)||1997 EO26|| align=right|15,6|| align=right|3,157|| align=right|0,124|| align=right|5,24|| align=right|5,609||MBA||4. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118237)||1997 GD16|| align=right|16,1|| align=right|2,190|| align=right|0,116|| align=right|2,77|| align=right|3,241||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(118238)||1997 JT5|| align=right|14,7|| align=right|3,104|| align=right|0,175|| align=right|17,61|| align=right|5,468||MBA||2. května 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118239)||1997 KX|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,141|| align=right|18,31|| align=right|5,496||MBA||31. května 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118240)||1997 LS3|| align=right|15,0|| align=right|3,043|| align=right|0,187|| align=right|15,25|| align=right|5,307||MBA||5. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118241)||1997 LJ9|| align=right|16,7|| align=right|2,379|| align=right|0,186|| align=right|2,44|| align=right|3,668||MBA||7. června 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(118242)||1997 NM3|| align=right|15,4|| align=right|2,345|| align=right|0,181|| align=right|2,68|| align=right|3,591||MBA||9. července 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(118243)||1997 QL1|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,151|| align=right|5,06|| align=right|3,670||MBA||30. srpna 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(118244)||1997 RV10|| align=right|16,8|| align=right|2,450|| align=right|0,185|| align=right|1,71|| align=right|3,834||MBA||3. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(118245)||1997 SF10|| align=right|15,0|| align=right|2,443|| align=right|0,188|| align=right|3,46|| align=right|3,818||MBA||23. září 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(118246)||1997 SR15|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,073|| align=right|4,11|| align=right|3,911||MBA||27. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(118247)||1997 TH1|| align=right|16,2|| align=right|2,427|| align=right|0,198|| align=right|1,95|| align=right|3,781||MBA||3. října 1997||Caussols||ODAS
|-
|(118248)||1997 TS19|| align=right|16,3|| align=right|2,472|| align=right|0,168|| align=right|2,62|| align=right|3,886||MBA||2. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118249)||1997 WF15|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,144|| align=right|6,17|| align=right|4,118||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118250)||1998 BY1|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,213|| align=right|8,08|| align=right|4,233||MBA||19. ledna 1998||Uenohara||N. Kawasato
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek